Apák és fiúk – Ivan Szergejevics Turgenyev regénye
 Apák és fiúk – 1957-ben bemutatott olasz film
 Apák és fiúk – 1959-ben bemutatott orosz, szovjet film.
 Apák és fiúk (Fathers and Sons) – 2005-ben bemutatott amerikai film.